Пре́стон () — топоним и фамилия:

Топонимы 
 Престон — город в Англии.
 Престон — город в США.
 Престон — округ в США в штате Западная Виргиния.

Фамилия 
 Престон, Билли (1946—2006) — американский музыкант-клавишник.
 Престон, Джеймс (?—1819) — русский контр-адмирал британского происхождения.
 Престон, Дон (род. 1932) — американский клавишник, аранжировщик, композитор.
 Престон, Дуглас (род. 1956) — американский писатель, преподаватель литературы, редактор.
 Престон, Келли (1962—2020) — американская актриса, фотомодель.
 Престон, Кеннет (род. 1957) — американский военный деятель, сержант-майор.
 Престон, Кэрри (род. 1967) — американская актриса, режиссёр и продюсер.
 Престон, Льюис (1926—1995) — американский банкир.
 Престон, Роберт (1918—1987) — американский актёр театра и кино, певец.
 Престон, Синтия (род. 1968) — канадская актриса.
 Престон, Уильям (1794—1860) — американский политик.
 Престон, Фрэнсис (1928—2012) — американская топ-менеджер музыкальной индустрии.
 Престон, Шанель (род. 1985) — американская порноактриса.

Составные фамилии 
 Гомес-Престон, Риган (род. 1980) — американская актриса, сценарист и кинопродюсер.
 Престон Маддок, Джеймс Эдуард (1843—1934) — британский писатель, путешественник, журналист.

См. также 
 Престон Норт Энд — английский футбольный клуб.